Prisor ist der Familienname folgender Personen:

 Feigeli Prisor (* 1964), niederländischer Gypsy-Jazz-Musiker
 Lucas Prisor (* 1983), deutscher Schauspieler